Aardrijkskunde
Abram (Engeland), een plaats in het noordwesten van Engeland
Abram (Roemenië), een plaats in het Roemeense district Bihor

Bijbel
Abraham, een van de aartsvaderen

Voornaam
Abram, een jongensnaam